Сезон 2011/12 — 110-й сезон для «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, 15-й в Премьер-лиге, а также 131-й год со дня основания футбольного клуба.

Предсезонные матчи команда начала в Северной Америке в рамках «World Football Challenge 2011», сыграв с «Америкой» из Мехико, «Ванкувер Уайткэпс» и «Лос-Анджелес Гэлакси», а также в Северной Ирландии в кубке «Dublin Super Cup», сыграв против команды Лиги Ирландии XI века и «Интернационале». Во всех матчах команда «Манчестер Сити» одержала победу.

Ключевые даты 
 4 июля 2011: «Манчестер Сити» официально подписывает контракт с Гаэлем Клиши.
 6 июля 2011: К «Манчестер Сити» присоединяется защитник сербского «Партизана» Стефан Савич.
 28 июля 2011: «Манчестер Сити» подписал аргентинского нападающего Серхио Агуэро.
 7 августа 2011: «Манчестер Сити» начинает сезон с поражения в Суперкубке Англии, проиграв своему традиционному сопернику «Манчестер Юнайтеду» со счётом 3:2.
 24 августа 2011: В команду приходит французский полузащитник «Арсенала» Самир Насри.
 15 сентября 2011: «Сити» побеждает «Астон Виллу» со счётом 4:1 на «Этихад Стэдиум» и становится единоличным лидером чемпионата, не проиграв ни одного матча в чемпионате.
 23 октября 2011: В матче 9 тура чемпионата «Сити» разгромил своих злейших врагов «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счётом 6:1.

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Umbro. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является компания Etihad Airways. Комплект домашней формы был презентован на сайте «Манчестер Сити» 22 июля. Домашний комплект представляет собой форму голубого цвета. Впервые в этой форме команда сыграла против «Америки» из Мехико на предсезонном матче на предсезонном турнире World Football Challenge 2011.

Предсезонные игры

World Football Challenge 2011

Таблица 

Очки засчитывались по следующим критериям: Победа в основное время — 3; Победа в серии пенальти — 2; Поражение в серии пенальти — 1; Очки за гол — 1 (макс. за матч: 3)Спортинг сыграл всего один матч, поэтому очки команде не засичтали

Матчи

Dublin Super Cup 2011

Таблица 

Дополнительные очки зачисляются за забитые голы за матч

Матчи

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2011/2012

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей указано британское летнее (BST)

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Кубок Англии 
См. также: Кубок Англии по футболу 2011/2012

«Сити» начнёт выступления в Кубке Англии с третьего раунда, матчи которого пройдут в январе 2012 года. Жеребьёвка матчей третьего раунда Кубка Англии состоялась в начале декабря 2011 года. В 3-м раунде «Манчестер Сити» в третий раз в сезоне встретится с «Манчестер Юнайтедом», матч пройдет 8 января 2012 года.

Кубок Футбольной лиги 
См. также: Кубок Футбольной лиги 2011/2012

«Сити» начнёт выступления в Кубке Футбольной лиги с третьего раунда. Жеребьёвка матчей третьего раунда Кубка Футбольной лиги прошла 27 августа. По её результатам «Сити» втретился с прошлым обладателем кубка «Бирмингем Сити» на Этихад. Матч завершился победой «Сити» со счётом 2:0. В четвёртом раунде «Сити» встретился с клубом Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс», одержав победу со счётом 5:2. В пятом раунде «Сити» сыграл с «Арсеналом» на «Эмирейтс», выиграв со счетом 1-0

Лига Чемпионов 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2011/2012

Групповой этап 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2011/2012. Групповой этап

Жеребьёвка матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА прошла 25 августа 2011 года. «Манчестер Сити» попал в группу A, куда также попали немецкая «Бавария», итальянский «Наполи» и испанский «Вильярреал». Манчестер Сити является дебютантом Лиги Чемпионов.

Матчи

Лига Европы 
См. также: Лига Европы УЕФА 2011/2012

1/16 финала 
См. также: Лига Европы УЕФА 2011/2012. Плей-офф

После вылета из Лиги Чемпионов, Манчестер Сити заняв 3-е место в группе, квалифицировался в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка пройдет 16 декабря 2011 года

1/8 финала

Статистика

Статистика игр 

Количество игр: «Кол-во игр (Выходы на замену)»
Количество красных карточек: «За 2 желтые карточки / За красную»

Статистика представлена до конца матча 13 мая 2012

Бомбардиры

Общая статистика 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей и Суперкубка Англии.

Составы команд

Состав Премьер-лиги

Молодёжный состав

Резервный состав

Награды

Тренер месяца английской Премьер-лиги

Игрок месяца английской Премьер-лиги

Игрок месяца Этихад 
Награждается игрок, который набрал наибольшее количество голосов болельщиков Манчестер Сити

Трансферы

Пришли

Ушли

Пришли (аренда)

Ушли (аренда)

Примечания

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2011/2012

Ссылки 
 Официальный сайт «Манчестер Сити»

 

2011-2012
2012
Манчестер Сити